Het seizoen 2012/13 van de zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes competities op het ene hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 1 september 2012 en de laatste speelronde was op 11 mei 2013.
De kampioen van vorig seizoen (2011/12) was CVV De Jodan Boys.

Teams

Ranglijst

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Beslissingswedstrijd nacompetitie/degradatie 
Doordat SV ARC en RKAV Volendam op evenveel punten eindigde en het doelsaldo niet doorslaggevend was, moest er een beslissingswedstrijd komen om te bepalen wie er rechtstreeks zou degraderen en wie er nacompetitie zou gaan spelen om degradatie te ontlopen. De verliezer van deze wedstrijd zou vervolgens degraderen naar de Eerste klasse. De winnaar zou dan nacompetitie spelen om op die degradatie te kunnen ontlopen.

 SV ARC gedegradeerd; RKAV Volendam via nacompetitie gehandhaafd in de Hoofdklasse.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A